Schloss Horn steht für:

 Schloss Horn (Niederösterreich) in Horn, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Schloss Horn (Horn TG) in Horn, Kanton Thurgau, Schweiz, siehe Horn TG #Sehenswürdigkeiten
 Schloss Horn (Göggingen) in Göggingen, Baden-Württemberg, Deutschland, siehe Göggingen (Württemberg) #Horn und Mulfingen
 Schloss Horn (Konstanz) in Konstanz-Staad, Baden-Württemberg, Deutschland, siehe Staad (Konstanz) #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Schloss Horn (Ummendorf) in Ummendorf-Fischbach, Baden-Württemberg, Deutschland, siehe Fischbach (Ummendorf) #Bauwerke